Australiens Grand Prix 2016 (officielt navn: 2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 20. marts 2016 på Melbourne Grand Prix Circuit i Melbourne, Australien. Det var det første løb i Formel 1-sæsonen 2016 og 32. gang Australiens Grand Prix blev arrangeret i Formel 1-sammenhæng. Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Nico Rosberg, med hans teamkollega Lewis Hamilton, som også tog pole position, på andenpladsen. Tredjepladsen gik til Ferraris Sebastian Vettel.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Valtteri Bottas fik en gridstraf på fem placeringer for en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.
  - Rio Haryanto fik en gridstraf på tre placeringer efter en kollision med Romain Grosjean i pit lane under tredje træningsomgang.
  - Daniil Kvjats bil svigtede under formationsomgangen. Hans placering på startgriden blev stående ledig.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Formel 1 2016
2016